Пру́дников, Прудніков () — російське прізвище, утворене від діалектного (смоленського) слова прудник («мірошник на водяному млині»)

Чоловіки 
 Прудников Олександр Олександрович ( 1989) — російський футболіст, нападник, фланговий півзахисник.
 Прудников Олексій Павлович (*1960) — радянський і російський футболіст, воротар.
 Олесь Прудников (1910—1941) — білоруський радянський поет.
 Прудников Павло Іванович (1911—2000) — радянський, пізніше білоруський поет і письменник, заслужений працівник культури Республіки Білорусь.
Прудніков
 Прудніков Віктор Олексійович (1939—2015) — радянський військовий діяч, генерал армії, головнокомандуючий військами Протиповітряної оборони СРСР, депутат Верховної Ради УРСР.
 Прудніков Радислав Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки 
 Пруднікова Галина Яківна (*1921) — українська художниця та вишивальниця, майстриня петриківського розпису.
 Пруднікова Олена Йосипівна (Смирнова) (*1949) — радянська і російська актриса театру і кіно, кінопродюсер. Заслужена артистка Росії (2004). Дружина кінорежисера А. С. Смирнова.

Примітки 

російські прізвища